Argentína
San Lorenzo megye, település Chaco tartományban
San Lorenzo megye, település Santa Fe tartományban